Mathieu Simonet (1972-), avocat et écrivain français.
 Mathieu Simonet (1975-), acteur, scénariste et réalisateur français de cinéma.